

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Zajączkowice – część wsi Lipiny w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Pilzno
 Zajączkowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów

Zobacz też 
 Zając, Zające, Zającówka, Zajączek, Zajączki, Zajączkowo, Zajączków. Zajączkówko